Escherich ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Escherich (1810–1888), deutscher Arzt, Gerichtsarzt, Hochschullehrer und Kreismedizinalrat
 Georg Escherich (1870–1941), deutscher Forstwissenschaftler und Politiker
 Gustav von Escherich (1849–1935), österreichischer Mathematiker
 Johann Christoph Escherich († 1794), deutscher Organist und Komponist
 Karl Escherich (1871–1951), deutscher Forstwissenschaftler (Forstzoologe, Forstentomologe)
 Katharina von Escherich (1855–1916), österreichische Komponistin
 Mark Escherich (* 1972), deutscher Architekt, Bauhistoriker, Denkmalpfleger und Hochschullehrer
 Mela Escherich (1877–1956), deutsche Kunsthistorikerin
 Sebastian Escherich (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Theodor Escherich (1857–1911), deutsch-österreichischer Kinderarzt und Bakteriologe

Siehe auch:
 Eschrich